A Guam Community College é um colégio público, localizado em Mangilao, em Guam, dependência dos Estados Unidos. Foi fundado em 1977.

Educação em Guam